41. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 41. Armee (Rote Armee), 1942–1943 aufgestellt
 41. Armee (Japanisches Kaiserreich)
 41. Armee (Russland), 41-я общевойсковая Краснознамённая армия, Armee der Russischen Föderation, 1998 neu aufgestellt mit Stab in Nowosibirsk, 2022 in der Ukraine eingesetzt